Novonikolàievka (Tomsk), població de la província de Tomsk, a Rússia
 Novonikolàievka (Primórie), població del territori de Primórie, a Rússia
 Novonikolàievka (Krasnoperekopsk), població de la República de Crimea, a Rússia
 Novonikolàievka (Simferòpol), població de la República de Crimea, a Rússia